Fotbollsallsvenskan 2018 var den 94:e säsongen av allsvenskan sedan starten 1924 och var Sveriges högsta liga i fotboll 2018.
Regerande mästare inför säsongen var Malmö FF. I den sista omgången stod AIK som svenska mästare 2018.

Lag
16 lag har kvalificerat sig för spel i fotbollsallsvenskan 2018 efter resultat från allsvenskan 2017 och superettan 2017.

Städer och arenor

Tränare

Tabeller

Poängtabell

Nedflyttningskval

Laget som slutade på 14:e plats i fotbollsallsvenskan, IF Brommapojkarna, spelar ett kvalspel mot det lag som slutade på 3:e plats i superettan 2018, AFC Eskilstuna.

AFC Eskilstuna kvalificerade sig för Allsvenskan 2019 enligt bortamålsregeln.

Placering efter omgång

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Hat-trickligan

Publikligan

Se även
 Superettan 2018
 Damallsvenskan 2018
 Svenska cupen 2017/2018
 Svenska cupen för damer 2017/2018

Anmärkningslista

Källor

Referenser

Externa länkar

 RSSSF - Sweden 2018

Fotboll i Sverige 2018
Fotbollssäsongen 2018
2018